Гладких, Сергей: Гладких, Сергей Александрович (род. 1950) — советский и российский архитектор.
 Гладких, Сергей Анатольевич (род. 1989) — российский пауэрлифтер.
 Гладких, Сергей Иванович (1915—1965) — бригадир тракторной бригады, Герой Социалистического Труда.